El término Zarechni (Заре́чный) puede referirse a:

Localidades 

Zarechni (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Zarechni (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Zarechni (Blagovar, Bashkortostán), localidad del raión de Blagovar de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Zarechni (Gafurí, Bashkortostán), localidad del raión de Gafurí de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Zarechni (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Zarechni (Buriatia), localidad de la república de Buriatia, en Rusia.
Zarechni (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo Janti-Mansi, en Rusia.
Zarechni (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Zarechni (Carelia), localidad de la república de Carelia, en Rusia.
Zarechni (Mariinsk, Kémerovo), localidad del raión de Mariinsk del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Zarechni (Novokuznetsk, Kémerovo), localidad del raión de Novokuznetsk del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Zarechni (Apsheronsk, Krasnodar), localidad del raión de Apsheronsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zarechni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zarechni (Novopokróvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zarechni (Uspénskoye, Krasnodar), localidad del raión de Uspénskoye del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zarechni (Vyselki, Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zarechni (Kozulka, Krasnoyarsk), localidad del raión de Kozulka del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Zarechni (Kuragino, Krasnoyarsk), localidad del raión de Kuragino del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Zarechni (Kolomna, Moscú), localidad del raión de Kolomna del óblast de Moscú, en Rusia.
Zarechni (Púshkino, Moscú), localidad del raión de Púshkino del óblast de Moscú, en Rusia.
Zarechni (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.
Zarechni (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
Zarechni (Zernograd, Rostov), localidad del raión de Zernograd del óblast de Rostov, en Rusia.
Zarechni (Kúibyshevo, Rostov), localidad del raión de Kúibyshevo del óblast de Rostov, en Rusia.
Zarechni (jútor, Oktiabrski, Rostov), jútor del raión de Oktiabrski del óblast de Rostov, en Rusia.
Zarechni (posiólok, Oktiabrski, Rostov), posiólok del raión Oktiabrski del óblast de Rostov, en Rusia.
Zarechni (Sajá), localidad de la república de Sajá, en Rusia.
Zarechni (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Zarechni (Pervomáiskoye, Tomsk), localidad del raión de Pervomáiskoye del óblast de Tomsk, en Rusia.
Zarechni (Tomsk), localidad del raión de Tomsk del óblast de Tomsk, en Rusia.
Zarechni (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.
Zarechni (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Otros 

Zarechni (Sochi), microdistrito de Sochi, Rusia.
Zarechni (volcán), volcán de Kamchatka, en Rusia.